geografie
 Bunnik (gemeente), een gemeente in Nederland
 Bunnik (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente

overige
 Bunnik (krater), een krater op de planeet Mars
 Karel Cornelis Bunnik, Nederlands militair